Die French Super Series 2012 war das zehnte Turnier der BWF Super Series 2012 im Badminton. Es fand vom 23. bis 28. Oktober 2012 im Stade Pierre de Coubertin von Paris statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Simon Santoso
  Sho Sasaki
  Peter Gade
  Du Pengyu
  Kenichi Tago
  Jan Ø. Jørgensen
  Hu Yun
  Wang Zhengming

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal
  Wang Shixian
  Tine Baun
  Juliane Schenk
  Sung Ji-hyun
  Jiang Yanjiao
  Ratchanok Intanon
  Bae Yeon-ju

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Hong Wei / Shen Ye
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata
  Bodin Isara / Maneepong Jongjit
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Bao Yixin / Zhong Qianxin
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Eom Hye-won / Chang Ye-na
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Muhammad Rizal / Debby Susanto
  Chris Adcock /  Imogen Bankier
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 

 Yonex French Badminton Open 2012

BWF Super Series 2012
2012
Badmintonwettbewerb in Paris